Лилу:
 Лилу — главная героиня фантастического боевика «Пятый элемент».
 Лилу — деревня в волости Тарту уезда Тартумаа, Эстония.